Гней Корнелий Лентул () — древнеримский политик, консул 97 года до н. э. вместе с Публием Лицинием Крассом. Во время их консульства сенат принят указ, запрещающий человеческие жертвоприношения.

Сын Гнея Корнелия Лентула, консула 146 года до н. э. Приёмный отец Гнея Корнелия Лентула Клодиана, консула 72 года до н. э.

Ссылки 

Персоналии по алфавиту
Корнелии Лентулы